Hulboaca se poate referi la:

 Localități în Republica Moldova
 Hulboaca - localitate din componența comunei Grătiești, municipiul Chișinău
 Hulboaca - localitate din componența comunei Ghetlova, raionul Orhei

Toponime românești
Localități omonime din Republica Moldova